Monte Caseros pode ser:
 Batalha de Monte Caseros - batalha da Guerra contra Oribe e Rosas (1851-1852)
 Monte Caseros (Corrientes) - uma município na Argentina, na província de Corrientes;
 Monte Caseros (departamento) - um departamento na Argentina, na província de Corrientes.

Ver também
Caseros